Horvátország
 Ivanovci, falu Cseglény községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Ivanovci, Ivánfalva, falu horvát neve Valpó községben, Eszék-Baranya megyében
 Ivanovci, horvátul: Ivanovci Gorjanski, falu Diakovár községben, Eszék-Baranya megyében
 Marjanski Ivanovci, falu Marjanci községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
 Ivanovci, falu Ljig községben, a Kolubarai körzetben

 Szlovénia
Ivanovci, Alsószentbenedek szlovén neve Alsómarác községben, Muraköz régióban